Partido Nacional Independiente puede referirse a los siguientes partidos políticos:

 Partido Nacional Independiente, un partido político extinto de Costa Rica
 Partido Nacional Independiente, un partido político extinto de Uruguay